Оберемченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Оберемченко, Николай Васильевич (1909—1945) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Оберемченко, Яков Васильевич — советский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор.